Giulio Gatti Casazza – impresario teatrale italiano
 Giuseppe Gatti Casazza – ingegnere, architetto e collezionista d'arte italiano
 Stefano Gatti Casazza – imprenditore e politico italiano